Натуральне число 1781
 1781 рік до нашої ери
 1781 рік нашої ери